Molekulska formula -{C10H15N3}- se može odnositi na:
 Betanidin
 TC-1827